Kolo steht für:
 Koło, Stadt in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Kolo (Tansania), ein Dorf in Zentraltansania in der Nähe der Felsenmalereien von Kondoa
 Kolo (Togo), ein Fluss in Togo
 Kolo (Haʻapai), eine Insel in Tonga
 Kolo (Lappeenranta), ein Ort in Finnland
 Koloniale Frauenschule Rendsburg
 Kolo (Tanz), südslawischer Reigentanz
 Kolo (Zeitschrift), Zeitschrift im Königreich Kroatien und Slawonien 1842–1853

Kolo ist der Familienname folgender Personen:
 Castulus Kolo (* 1965), deutscher Medienwissenschaftler
 Hans Kolo (1937–2022), deutscher Politiker (SPD)
 Randal Kolo Muani (* 1998), französischer Fußballspieler
 Roger Kolo (* 1943), madagassischer Premierminister
 Yasin Kolo (* 1992), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:

 Colo (Begriffsklärung)
 Kohlo
 Kohlow
 Kollo
 Koło (Begriffsklärung)

Abkürzung